Die Albanian Open 2016 waren das 144. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 5. bis 7. August 2016 im Tirana Expo Center in der albanischen Hauptstadt Tirana statt und waren das erste Turnier der europäischen Turnierserie in dem Balkanstaat.

Mateusz Śniegocki gewann das Turnier durch einen 9:4-Sieg im Finale gegen den Deutschen Joshua Filler. Für den Polen war es nach den Bosnia & Herzegovina Open 2013 und den Portugal Open 2015 der dritte Turniersieg auf der Euro-Tour. 

Der Österreicher Mario He, der mit den North Cyprus Open 2016 das vorherige Euro-Tour-Turnier gewonnen hatte, schied bereits in der Vorrunde aus. Albin Ouschan, der wenige Tage zuvor 9-Ball-Weltmeister geworden war, unterlag im Achtelfinale dem Schweden Marcus Chamat.

Finalrunde 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Albanian Open 2016 bei sixpockets.de

Quellen 

144
Poolbillardveranstaltung 2016
Billardturnier in Albanien
Sportveranstaltung in Tirana